Gubisch ist der Familienname folgender Personen:

 Nora Gubisch (geb. 1971), Opernsängerin (Mezzosopran)
 Wolfgang Gubisch (1920–2005), deutscher Musikkritiker, Kapellmeister, Opernregisseur und -direktor